De Grand Prix-wegrace van Stiermarken 2021 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 8 augustus 2021 op de Red Bull Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Het is de eerste van twee achtereenvolgende races op de Red Bull Ring. De race werd ingelast nadat vanwege de coronapandemie de Grand Prix van Finland werd afgelast.

Uitslag

MotoGP 
De race, die oorspronkelijk 28 ronden zou duren, werd na twee ronden stilgelegd vanwege een ongeluk tussen Dani Pedrosa en Lorenzo Savadori. De race werd later herstart over een lengte van 27 ronden, waarbij alle coureurs van hun oorspronkelijke startposities startten. Francesco Bagnaia kreeg een straf van drie seconden omdat hij in de laatste ronden de baanlimieten overscheed en hierbij voordeel behaalde. Maverick Viñales werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finish kwam. Lorenzo Savadori herstartte de race niet.

Moto2 
Ai Ogura kreeg een straf van drie seconden omdat hij zijn long lap penalty niet goed had uitgevoerd, terwijl Simone Corsi dezelfde straf kreeg omdat hij deze straf helemaal niet had uitgevoerd.

Moto3 
Deniz Öncü moest achteraan starten omdat zijn team nog aan zijn motorfiets werkte terwijl de opwarmronde minder dan drie minuten later van start zou gaan. Carlos Tatay startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een blessure in zijn rechtervoet, die hij opliep tijdens de Grand Prix van Italië. Niccolò Antonelli startte de race niet omdat hij na een crash in de kwalificatie twee breuken in zijn rechterhand opliep. Xavier Artigas startte de race niet nadat zijn COVID-19-test een onduidelijke uitslag gaf.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2021
Stiermarken